

Geografia

Austria 
 Thalbach – rzeka, dopływ Traun

Francja 
 Thalbach – rzeka, dopływ Ill

Niemcy 
 Thalbach – dzielnica Greiz
 Thalbach – rzeka, dopływ Mozeli

Polska 
Dawna nazwa miejscowości:
 Bludyny

Szwajcaria 
 Thalbach – dawna nazwa gminy Vaulruz

Osoby 
 Anna Thalbach – niemiecka aktorka
 Katharina Thalbach – niemiecka aktorka
 Nellie Thalbach – niemiecka aktorka
 Sabine Thalbach – niemiecka aktorka

Inne 
 Thalbach – klasztor

Zobacz też 
 Talbach